Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2003/04 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2003/04 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders war nicht begrenzt. Mit 14 eingesetzten Spielern kam Makói Spartacus Vasas Sportegyesület aus, während Honvéd Budapest 26 Spieler einsetzte.

Punktbester Spieler der Saison war mit 9,5 Punkten aus 11 Partien Ádám Horváth (Csuti Antal SK Zalaegerszeg), einen halben Punkt weniger erreichte sein Mannschaftskollege Tamás Mészáros.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2003); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2003), ist diese Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2003; AUT = Österreich, HUN = Ungarn, MEX = Mexiko, ROM = Rumänien, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, VIE = Vietnam, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Csuti Antal SK Zalaegerszeg

Nagykanizsa TSK

ASE Paks

Miskolci SSC

Statisztika PSC

Hajdúböszörményi Sakkozók Egyesülete

Honvéd Budapest

Szombathelyi MÁV Haladás VSE

Makói Spartacus Vasas Sportegyesület

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

Vasas SC Novák

Tabáni Spartacus Sportegyesület

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Schach (Ungarn)
Wikipedia:Liste
Schach 2003
Schach 2004